Умнов (Умнова) — фамилия.

Известные носители 
 Умнов, Александр Евгеньевич (род. 1946) — известный математик, заслуженный профессор МФТИ, автор ряда учебников.
 Умнов, Алексей Юрьевич (род. 1985) — российский музыкант, дирижёр.
 Умнов, Виктор Александрович — актёр театра, заслуженный артист России (1999).
 Умнов, Герман Александрович (род. 1937) — мастер спорта СССР по шахматной композиции.
 Умнов, Евгений Иванович (1913—1989) — советский шахматный композитор и литератор.
 Умнов, Михаил Николаевич (1904—1964) — советский государственный деятель, Народный комиссар финансов РСФСР.
 Умнов, Сергей Павлович (род. 1964) — начальник Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (2012).

 Умнова, Ольга Вячеславовна — российский и британский учёный-акустик.
 Конюхова (Умнова), Ирина Анатольевна (род. 1961) — российский ученый, педагог и общественный деятель.